Arzamastsev (Арзамасцев) est un patronyme russe:
Zakhar Arzamastsev (1992-) joueur de hockey sur glace russe.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe